Lista obiektów Index Catalogue (IC) o numerach 1001-2000. Ten katalog astronomiczny stanowi uzupełnienie New General Catalogue i obejmuje głównie gromady gwiazd, mgławice i galaktyki.

1001 – 1100

1101 – 1200

1201 – 1300

1301 – 1400

1401 – 1500

1501 – 1600

1601 – 1700

1701 – 1800

1801 – 1900

1901 – 2000 

1001